Monte Luco, montagna delle Alpi Retiche meridionali, nella provincia di Bolzano;
 Monte Luco o Monteluco o Colle di Roio, rilievo dell'Appennino abruzzese, nella provincia dell'Aquila;
 Monteluco o Monte Luco, frazione del comune di Spoleto nella provincia di Perugia;
 Monte Luco della Berardenga, frazione del comune di Gaiole in Chianti in provincia di Siena.